Die IMC Fachhochschule Krems ist eine Fachhochschule in Niederösterreich. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Digitalisierung & Technik und Life Sciences sowie Weiterbildungslehrgänge an. Die Abkürzung IMC steht für „Internationales Management Center“ und bezeichnet die Trägergesellschaft von 1994 bis 2002.

Auszeichnungen 
Im „U-Multirank“, bei dem mit Stand 2017 rund 1.500 Hochschulen weltweit verglichen werden, erhielt die IMC FH Krems in den Kategorien Studentenmobilität, internationales Personal und nicht-deutschsprachige Studien die Note „Sehr gut“; allerdings ließen im Bereich der Forschung „generell die Bewertungen der Fachhochschulen zu wünschen übrig“.

„Leading Employer“ 2020: Das deutsche „Institute of Research and Data Aggregation“ reiht die IMC FH Krems unter die Top 1 % von 40.000 untersuchten Arbeitgebern in Österreich.

Die IMC FH Krems wurde als erste Fachhochschule in Österreich für die für die drei Managementstandards ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 29990 (Aus- und Weiterbildung) zertifiziert.

Die IMC FH Krems wurde nach eigenen Angaben 2022 als einzige Fachhochschule Österreichs in den Impact Rankings von Times Higher Education gelistet und in den Bereichen „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“, „Industrie, Innovation und Infrastruktur“, „Geschlechtergleichheit“ und „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ unter die besten Hochschulen der Welt eingeordnet.

Zertifizierungen 
Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag): Die evalag, eine internationale Qualitätssicherungsagentur mit Sitz in Baden-Württemberg, hat das interne Qualitätsmanagement der IMC FH Krems zertifiziert.

Dem Studiengang „Medical and Pharmaceutical Biotechnology“ wurde 2015 das ASIIN-Qualitätssiegel verliehen.

Bekannte Lehrende (Auswahl) 

 Roland Bässler

 Doris Berger-Grabner
 Tarek Eltayeb
 Christine Jasch
 Georg H. Jeitler
 Bettina Rausch
 Monika Specht-Tomann
 Georg Christian Steckenbauer
 Rahim Taghizadegan

Bekannte Absolventen (Auswahl) 
 Bernhard Heinreichsberger
 Sonja Kaiblinger
 Günther Matzinger
 Klaus Schwertner

Weblinks 
 Website der IMC Fachhochschule Krems

Einzelnachweise 

Schule in Krems an der Donau
Private Hochschule in Österreich
Fachhochschule in Österreich
Hochschule in Niederösterreich
Gegründet 1994